En Pologne, Radkowice peut désigner :

 Radkowice, village du powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Radkowice, village du powiat de Starachowice, dans la voïvodie de Sainte-Croix